Abbelen bezeichnet:

 Abbelen (Unternehmen),  Unternehmen der Lebensmittelindustrie mit Sitz in Tönisvorst

Abbelen ist der Familienname von:

 Klaus Abbelen (* 1960), deutscher Rennfahrer und Geschäftsführer des Fleischwarenherstellers Abbelen